Amigny, commune du canton de Saint-Jean-de-Daye, dans le département de la Manche ;
Amigny-Rouy, commune du canton de Chauny, dans le département de l'Aisne.